Seznam korpusov z zaporedno številko 34.

Seznam 
 Pehotni
 34. strelski korpus (ZSSR)
 34. korpus (Wehrmacht)
 34. korpus (Ruski imperij)
 34. gardni strelski korpus (ZSSR)
 34. korpus (Britanska Indija)

Glej tudi